Административное деление Королевства Румыния в 1918—1938 годах, в период максимальной территориальной экспансии после присоединения к Румынии Трансильвании, Буковины и Бессарабии устанавливало три уровня деления. На первом уровне административно-территориального деления находились жудецы, на втором − пласы, а на третьем − коммуны.

1918−1925 годы 

В этот период на территории Королевства Румыния сохранялось административно-территориальное деление, существовавшее в Королевстве Румыния и присоединённых до 1918 года территориях. Это административное деление сохранялось до административно-территориальной реформы, которая была проведена 14 июня 1925 года на базе Конституции 1923 года, и вступила в силу 1 января 1926 года.

1925−1938 годы 

По результатам реформы 1925 года с 1 января 1926 года территория Королевства Румыния была разделена на 71 жудец, 489 плас и 8 879 коммун. При этом жудецы объединялись в 9 провинций, соответствующих историческим областям, которые не были отражены в законодательных актах, но использовались для различных целей, в частности для переписи населения. Ниже приведен список жудецев и входящих в них плас по данным 1930 года:

В 1938 году в Румынии была проведена административная реформа, в результате которой были упразднены жудецы и образованы более крупные административно-территориальные единицы − цинуты.

Источники 

Королевство Румыния
Историческая география Румынии
Административное деление Румынии